Кубок Футбольной лиги 2011/12 — 52-й розыгрыш турнира под названием Кубок Футбольной лиги. Турнир также известен как Кубок Carling, в честь главного спонсора турнира, канадской пивоваренной компании Carling. Соревнование проводится по системе «плей-офф» среди 92 лучших клубов Англии.

Время до и включая матчи четвёртого раунда указано в BST (UTC+1), а далее в GMT (UTC+0).

Предварительный раунд 
Матч предварительного раунда Кубка Футбольной лиги, назначенный в связи с участием действующего обладателя трофея, «Бирмингем Сити», в Лиге Европы.

Первый раунд 
Матчи «Вест Хэм Юнайтед», «Чарльтон Атлетик» и «Кристал Пэлас» были отменены полицией из за беспорядков в английской столице.

Второй раунд

Третий раунд

Четвёртый раунд 
Олдершот Таун — единственная команда, представляющая Вторую лигу. Нет ни одной команды представляющую Первую лигу.

Четвертьфинал 
Четвертьфиналы были сыграны 29 и 30 ноября 2011.

Полуфинал 
Полуфиналы были сыграны в два матча: дома и на выезде. Первые матчи 10 и 11 января 2012, а ответные матчи 24 и 25 января 2012.

Первые матчи

Ответные матчи 

Кардифф Сити выиграл в серии после матчевых пенальти 3-1

Ливерпуль выиграл по сумме двух матчей 3-2

Финал 

Финал был сыгран 26 февраля 2012 года на стадионе Уэмбли. В финале встретились команда Премьер-лиги «Ливерпуль» и  команда Чемпионшипа «Кардифф Сити». «Ливерпуль» выиграл в серии послематчевых пенальти.

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Кубок Футбольной лиги на Football-League.co.uk
 Кубок Футбольной лиги на BBC Sport

2011
Кубок лиги